Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2003 – czwarte mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w dniach 30 kwietnia – 1 listopada 2003 roku w formie pięciu turniejów – czterech eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Holandii.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie czterech turniejów eliminacyjnych na przełomie kwietnia i maja 2003 roku – w Austrii, Bułgarii, Chorwacji i Holandii – których zwycięzcy awansowali do turnieju finałowego. Obsada zawodów ulegała zmianie – z początkowych dziewiętnastu zespołów ostatecznie zagrało trzynaście. Triumfator turnieju finałowego rozegranego na przełomie października i listopada 2003 roku zmierzył się następnie z Portugalią w meczu o awans na Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2004.

W turniejach eliminacyjnych triumfowali reprezentanci Holandii, Chorwacji, Bułgarii i Polski, spośród nich najlepsi okazali się Polacy, którzy w meczu barażowym o awans do MŚ ulegli Portugalczykom.

Turnieje eliminacyjne

Holandia 
W jedynym rozegranym spotkaniu zwyciężyła drużyna gospodarzy.

Chorwacja 
W turnieju z udziałem trzech zespołów zwyciężyła drużyna gospodarzy.

Bułgaria 
Turniej został rozegrany w czterozespołowej obsadzie, a zwyciężyła drużyna gospodarzy.

Austria 
W czterozespołowym turnieju triumfowała reprezentacja Polski.

Turniej finałowy 
W czterozespołowym turnieju triumfowała reprezentacja Polski.

Baraż o awans do MŚ

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2003 w rugby union
2003 w Europie